Höfles (Gräfenberg), een plaats in de gemeente Gräfenberg in de Duitse deelstaat Beieren
Höfles (Kronach),  een plaats in de gemeente Kronach in de Duitse deelstaat Beieren
Höfles (Neurenberg), een stadsdeel van Neurenberg in de Duitse deelstaat Beieren
Höfles (Stadtsteinach), een plaats in de gemeente Stadtsteinach in de Duitse deelstaat Beieren